P8 oder P 8 steht für:

 HK P8, eine Pistole
 Preußische P 8, eine Lokomotive
 ein Modell des Toyota Starlet
 Wey P8, chinesisches SUV
 P8 (Konzert), ein Konzert
 Pantanal Linhas Aéreas (IATA-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 ein Smartphone von Huawei, siehe Huawei P8

P-8 steht für:

 Boeing P-8, ein Seeaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug
 den NATO-Codenamen für ein sowjetisches Torpedoboot, siehe P-6-Klasse
 Pegmantit 8, ein sowjetisches Radargerät

P.8 steht für:

 Piaggio P.8

P8